Wolfert ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

 Wolfert (Hellenthal), Ortsteil der Gemeinde Hellenthal, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Wolfertturm, errichtet als Kaiser-Wilhelm-Turm, Aussichtsturm auf einem Berg bei Ehingen an der Donau, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Wolferter Bach, linker Oberlauf des Reifferscheider Bachs (zur Olef) bis Wiesen, Gemeinde Hellenthal, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Wolfert ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Wolfert (1901–1946), deutscher Parteifunktionär und Mörder
 Katharina Wolfert (* 1998), deutsche Nachwuchsschauspielerin
 Raimund Wolfert (* 1963), deutscher Historiker, freier Autor und Herausgeber sowie Dozent
 Sascha Wolfert (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Wenzel Wolfert (1820–1877), böhmischer Postkutscher

Siehe auch:
 Wolfertstal